Ел Кабаљито има више значења:

 Ел Кабаљито (Санта Марија дел Оро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Кабаљито (Сан Мартин Чалчикваутла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Кабаљито (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Кабаљито (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Кабаљито, Ранчо Нуево (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Кабаљито (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику